

Patronymes 
Gretchko () est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Gretchko (1903-1976), maréchal de l'Union soviétique
 Gueorgui Gretchko (1931-2017), cosmonaute soviétique 

Patronyme russe